Katharinenstraße steht für:
 Katharinenstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Äußeren Neustadt (Dresden, A–K)
 Katharinenstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler im Hamburger Bezirk Hamburg-Mitte
 Katharinenstraße (Leipzig)
 Katharinenstraße (Neubrandenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Neubrandenburg

Siehe auch:
Katharinengang